Торрес-де-Альканадре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 17.72 км². Население — 106 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски